El Padre Cobos puede hacer referencia a:
 El Padre Cobos (Chile), periódico chileno de finales del .
 El Padre Cobos (Madrid), periódico publicado en Madrid entre 1854 y 1856.